Polskie Towarzystwo Matematyczne
 Polskie Towarzystwo Meteorytowe
 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
 Polskie Towarzystwo Mineralogiczne